|}

Die Bahnstrecke Lima–Ancón war eine normalspurige Bahnstrecke in Peru.

Geografische Lage 
Die Strecke zweigte im Bahnhof Desamparados in Lima von der Zentralbahn ab und führte parallel zur Pazifikküste nach Norden.

Geschichte 
Die Strecke war Teil der alten Nord-West-Eisenbahn Lima–Ancón–Chancay, die am 17. Dezember 1870 eingeweiht wurde. Während des Salpeterkrieges (1879–1884) wurde die Bahn zerstört und anschließend der Abschnitt von Ancón nach Chancay nicht wieder aufgebaut. Der noch in Betrieb befindliche Abschnitt Lima–Ancón wurde bis 1890 oder bis in die frühen 1920er Jahre als Staatsbahn betrieben und ging dann an die Peruvian Corporation über.

Ab 1912 schloss in Ancón die schmalspurige Bahnstrecke Ancón–Sayan an. Sie wurde abweichend in 915 mm-Spur errichtet.

1958 wurde der planmäßige Verkehr auf der Bahnstrecke Lima–Ancón eingestellt. 1965 wurde die Strecke stillgelegt und demontiert.

Literatur 
 Donald Binns: The Central Railway of Peru and the Cerro de Pasco Railway. Skipton: Trackside Publications, 1996. ISBN 1-900095-03-3
 Robert D. Whetham: Railways of Peru
 Volume 1: The Northern Lines. Trackside Publications, Skipton 2007. Ohne ISBN
 Volume 2: The Central and Southern Lines. Trackside Publications, Bristol 2008. ISBN 978-1-900095-37-2

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Peru
Bahnstrecke Lima-Ancon
Region Lima